Арена Каріока — багатоцільовий спортивно-концертний комплекс в Ріо-де-Жанейро (), збудований для проведення літніх Олімпійських ігор 2016 року. Розділяється на 3 спортивні арени:

 Арена Каріока 1
 Арена Каріока 2
 Арена Каріока 3